Krivanek ist der Nachname von:
Ondrej Krivanek (* 1950), britischer Physiker tschechischer Abstammung
 Petr Křivánek (* 1970), tschechischer Fußballer